Санту-Антоніу (, «святий Антоній») — власна назва.

Топоніми

Санту-Антоніу-де-Вагуш — парафія.
 Санту-Антоніу-дуз-Олівайш — парафія.
 Санту-Антоніу-душ-Кавалейруш — парафія.

Санту-Антоніу — містечко на острові Принсіпі.